Ital Reding ist der Name folgender Personen:

* Ital Reding der Ältere (~1370–1447), Schwyzer Landammann und Truppenführer
 Ital Reding der Jüngere (1410–1466), Schwyzer Landammann
 Ital Reding (Landvogt) (1573–1651), Landvogt und Pannerherr

Ital Reding bzw. Itel  Reding bezeichnet:
 Ital-Reding-Haus oder Ital-Reding-Hofstatt, ein Anwesen in Schwyz (Gemeinde)
 Itel Reding, eine Figur aus Wilhelm Tell (Schiller)
 Itel Reding, den Schellen Unter im Doppeldeutschen Blatt